Зедерго́льм — немецкая фамилия:
 Зедергольм, Альберт Карлович (1822—1878) — русский генерал, участник Кавказской войны.
 Зедергольм, Карл Альбертович (1789—1867) — пастор евангелической церкви в Москве, переводчик и писатель, отец А. К. и К. К. Зедергольмов
 Зедергольм, Константин Карлович (в монашестве Климент; 1830—1878) — иеромонах Русской православной церкви, насельник Оптиной Пустыни.

См. также 
 Седерхольм или Седергольм

Примечания